Le qualificazioni del singolare  del BMW Open 2010 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del BMW Open  2010 prevedevano 28 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Pere Riba (Qualificato)
 Somdev Devvarman (ultimo turno)
 Grega Žemlja (secondo turno)
 Thierry Ascione (Qualificato)

 Julian Reister (ultimo turno)
 Dieter Kindlmann (secondo turno)
 Martin Kližan (primo turno)
 Yannick Mertens (primo turno)

Qualificati 

 Pere Riba
 Alexandre Sidorenko

 Peter Gojowczyk
 Thierry Ascione

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

BMW Open 2010
ATP World Tour 2010